Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der VI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die VI. Gesetzgebungsperiode begann am 8. November 1949 und endete am 18. März 1953. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der VI. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

06